Фо́тьево — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Переслегинской волости.

География 
Расположена в центре района, на западной границе райцентра города Великие Луки и в 5 км к юго-востоку от волостного центра Переслегино.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 328 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района